Pozzuolo (Castiglione del Lago), een plaats in de Italiaanse gemeente Castiglione del Lago
 Pozzuolo del Friuli, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine, regio Friuli-Venezia Giulia
 Pozzuolo Martesana, een gemeente in de Italiaanse provincie Milaan, regio Lombardije